«Конфликт» — советский объёмный мультфильм студии «Союзмультфильм», снят в 1983 году на антивоенную тему. Пользовался огромным успехом, который не одобряло Госкино, считая фильм слишком пацифистским.

Идея фильма пришла Г. Бардину во сне:
«Следующий фильм мне просто приснился. Я проснулся с ощущением большого подарка. Спички, не поделившие коробок. Одни с синими головками, другие — с зелеными. Ссора переросла в ядерную войну. И сгорели все».

Сюжет 
Герои фильма — обыкновенные спички. Ссора, вспыхнувшая из-за пустяка, перешла в настоящее сражение, в котором сгорели обе враждовавшие стороны. Заключительная сцена аллегорически показывает последствия атомной войны, а закрывающийся коробок со сгоревшими спичками символизирует гроб.

Съёмочная группа 
 Автор сценария и кинорежиссёр: Гарри Бардин
 Художник-постановщик: Николай Титов
 Кинооператор: Сергей Хлебников
 Композитор: Сергей Анашкин
 Звукооператор: Владимир Кутузов
 Монтажер: Надежда Трещёва
 Редактор: Татьяна Папорова
 Художники-мультипликаторы: Наталия Дабижа, Ирина Собинова-Кассиль, Сергей Косицын, Алла Соловьёва
 Художники-оформители: Виктор Гришин, Михаил Колтунов, Наталия Гринберг, Александр Горбачёв, Валентин Ладыгин
 Директор съёмочной группы — Григорий Хмара

В фильме использована музыка композитора Алессандро Марчелло. (Отрывок из Адажио Концерта для гобоя и струнных ре минор)

Награды 
 1983 — Диплом участника МКФ документальных и короткометражных фильмов в Бильбао (Испания).
 1983 — Диплом МКФ в Тампере (Финляндия).

Издание на видео 
В России в 1990-е годы выпускался на VHS кинообъединением «Крупный план» и студией «Союз видео». Также с середины 1990-х выпущен на компакт-дисках Video CD.

В 2003 году кинообъединение «Крупный план» выпустила на VHS отреставрированную версию мультфильма в мультипликационном киносборнике «мультипликационные фильмы Гарри Бардина, выпуск 3». Кроме него на VHS содержались другие фильмы Гарри Бардина: «Тяп-ляп, маляры», «Брэк!», «Банкет», «Брак», «Выкрутасы», «Дорожная сказка» и «Адажио».

Литература 
 . Глава «Спасо-Песковский переулок».

Примечания

Ссылки 
 
 «Конфликт» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Мультфильм «Конфликт». Страница на официальном сайте Гарри Бардина
 Объёмная анимация Гарри Бардина на сайте GoodCinema.ru
 Интервью с Гарри Бардиным от 9 июня 2010

Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Короткометражные мультфильмы СССР 1983 года